Гиацинт — имя, которое носили некоторые святые.

 Гиацинт, мученик Римский. Пострадал вместе с Александром и Тибуртием ок. 690 года, память 9 сентября .
 Гиацинт, мученик Луканийский (Lucania). Пострадал вместе с Фелицианом, Луцием и Квинтом, память 29 октября .
 Гиацинт, мученик Амастрийский, Пафлагония. Пострадал за то, что срезал дерево, которому поклонялись язычники, память 17 июля .
 Гиацинт, мученик времён императора Траяна, умер ок. 110 года, память 26 июля .
 , мученик времён императора Траяна, умер ок. 120 года, память 3 июля.
Одровонж, Яцек

Примечания 

Святые по алфавиту